Las lenguas autóctonas de Boungainville se dividen en dos familias filogenéticas diferentes:
 Lenguas de Bougainville meridional
 Lenguas de Bougainville septentrional